Aldeias, paroisse civile de la municipalité d'Armamar, située dans le district de Viseu ;
 Aldeias, paroisse civile de la municipalité de Gouveia, située dans le district de Guarda.

Voir aussi